Frickenhausen (Württemberg) - Baden-Württemberg
 Frickenhausen am Main - Beieren